De 98e editie van de Ronde van Italië ging van start op zaterdag 9 mei 2015 in San Lorenzo al Mare, in de streek Ligurië, met een ploegentijdrit over 17,6 kilometer en eindigt op zondag 31 mei in Milaan. Er starten 22 ploegen, 17 ploegen van de UCI World Tour en vijf teams uit de Procontinentale Tour via wildcards. Namelijk Androni Giocattoli, Bardiani CSF, CCC Sprandi Polkowice, Nippo-Vini Fantini en Southeast. Uittredend winnaar Nairo Quintana startte niet omdat hij zich volledig op de Ronde van Frankrijk later in het jaar richt. Winnaar werd uiteindelijk Alberto Contador van Tinkoff-Saxo, tweede en derde werden respectievelijk Fabio Aru en Mikel Landa van Astana. De beste Nederlander was Steven Kruijswijk van LottoNL-Jumbo, die zevende werd. De beste Belg werd Maxime Monfort van Lotto Soudal op de 11e plaats. Contador won de Giro zonder zelf een enkele rit gewonnen te hebben.

Deelnemende ploegen

Belgische deelnemers 
Voor België doen er twaalf renners mee aan de Ronde van Italië 2015, verdeeld over vijf ploegen.
 Jurgen Van den Broeck, Sander Armée, Stig Broeckx, Maxime Monfort en Louis Vervaeke (Lotto Soudal)
 Tom Boonen, Iljo Keisse, Gianni Meersman en Pieter Serry (Etixx-Quick-Step)
 Philippe Gilbert (BMC Racing Team)
 Bert De Backer (Giant-Alpecin)
 Kristof Vandewalle (Trek Factory Racing)

Nederlandse deelnemers 
Voor Nederland doen er twaalf renners mee aan de Ronde van Italië 2015, verdeeld over zes ploegen.
 Steven Kruijswijk, Rick Flens, Moreno Hofland, Martijn Keizer, Bert-Jan Lindeman, Maarten Tjallingii en Nick van der Lijke (Team LottoNL-Jumbo)
 Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Garmin)
 Tom Stamsnijder (Giant-Alpecin)
 Stef Clement (IAM Cycling)
 Pieter Weening (Orica-GreenEdge)
 Boy van Poppel (Trek Factory Racing)

Route en ritten

Etappe uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

9e etappe

10e etappe

11e etappe

12e etappe

13e etappe

14e etappe

15e etappe

16e etappe

17e etappe

18e etappe

19e etappe

20e etappe

21e etappe

Klassementenverloop

Uitvallers 
De Nieuw-Zeelander George Bennett startte niet in de eerste etappe wegens te lage cortisolwaarden.
De Panamees Ramón Carretero gaf op in de tweede etappe door ziekte.
De Belg Pieter Serry viel in de tweede etappe uit door een val.
De Rus Anton Vorobjov startte niet in de derde etappe door ziekte.
De Italiaan Domenico Pozzovivo viel in de derde etappe uit door een val.
De Belg Gianni Meersman viel in de vierde etappe uit door een val.
De Duitser Robert Wagner viel in de vierde etappe uit doordat hij geen kracht meer in de benen had.
De Italiaan Tiziano Dall'Antonia kwam in de vijfde etappe buiten de tijdslimiet aan
De Italiaan Daniele Colli kwam in de zesde etappe ten val.
De Japanner Manabu Ishibashi viel in de negende etappe uit.
De Italiaan Matteo Pelucchi viel in de tiende etappe uit.
De Zwitser Stefan Küng viel in de twaalfde etappe uit.
De Italiaan Manuel Belletti viel in de twaalfde etappe uit.
De Pool Jarosław Marycz viel in de twaalfde etappe uit.
De Australiër Simon Gerrans kwam in de twaalfde etappe ten val, reed de rit uit, maar ging in de dertiende niet meer van start.
De Australiër Greg Henderson startte niet aan de veertiende etappe.
De Duitser André Greipel startte niet aan de veertiende etappe.
De Belg Tom Boonen startte niet aan de veertiende etappe.
De Australiër Michael Matthews startte niet aan de veertiende etappe.
De Belg Kristof Vandewalle startte niet aan de vijftiende etappe.
De Italiaan Oscar Gatto startte niet aan de vijftiende etappe.
De Italiaan Nicola Ruffoni gaf op in de vijftiende etappe.
De Nederlander Stef Clement viel uit in de vijftiende etappe.
De Amerikaan Tom Danielson viel uit in de vijftiende etappe.
De Australiër Richie Porte gaf op na de vijftiende etappe.
De Zwitser Sebastien Reichenbach viel uit in de zestiende etappe.
De Belg Louis Vervaeke gaf op in de zestiende etappe door ziekte.
De Italiaan Enrico Barbin gaf op in de zeventiende etappe.
De Belg Stig Broeckx viel uit in de achttiende etappe.
De Spanjaard Juan Jose Lobato viel uit in de achttiende etappe.
De Italiaan Damiano Cunego viel uit in de achttiende etappe.
De Fransman Jérôme Pineau viel uit in de achttiende etappe.
De Italiaan Enrico Battaglin viel uit in de negentiende etappe.
De Italiaan Alessandro Petacchi viel uit in de twintigste etappe.

Referenties

Externe links
 Gazetta.it

 
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2015
UCI World Tour 2015